Питер «Пит» Э́ннис (; ) — американский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2008).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Олимпийского и Паралимпийского комитета США (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу США